Godofreu I de Villehardouin, senyor de Villehardouin, croat i historiador († vers 1218)
 Jofre I d'Acaia, nebot de l'anterior, príncep d'Acaia (Godofreu o Jofre I d'Acaia) 1209-1218
 Jofre II d'Acaia, fill de l'anterior, príncep d'Acaia (Godofreu o Jofre II d'Acaia) 1218-1246)